Сборная Соединённого Королевства по футболу () — национальная футбольная сборная Великобритании, которая представляла Великобританию в товарищеских матчах.

Примечания